Урик — топоним в России:

 Урик — река в Бурятии и Иркутской области, приток Большой Белой.
 Урик — река в Иркутской области, приток Куды.
 Урик — село в Иркутском районе Иркутской области.